Южная Корея на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 45 спортсменами в 5 видах спорта.

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Бобслей

Бобслей 

 Мужчины

Скелетон

Коньковые виды спорта

Конькобежный спорт 

 Мужчины
 Индивидуальные гонки

 Командная гонка

 Женщины
 Индивидуальные гонки

 Командная гонка

Фигурное катание

Шорт-трек 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Женщины
 Дистанция

Прыжки с трамплина

Сноубординг 

 Хафпайп

Фристайл 

 Могул

Санный спорт 

 Мужчины

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Республике Корея в 2010 году